Те-Анау (, ) — небольшой городок на Южном острове Новой Зеландии, расположен на юго-восточном побережье одноимённого озера, второго по площади озера страны.

Согласно переписи населения, проведенной в 2001 году, в городе проживает 1857 человек. Однако, как и многие части Фьордленда, места хорошо посещаемы туристами. В летнее время количество проживающих в Те-Анау увеличивается в несколько раз. Туризм — основная часть доходов городка.

Недалеко от Те-Анау была найдена птица такахе, ранее считавшаяся вымершей.

Те-Анау соединён автодорогой с другим популярным туристическим центром — заливом Милфорд (Пиопиотахи) (, ), расположенным в 120 км к северу от Те-Анау. Также существует шоссе на юг, до Инверкаргилла.

Ссылки 
 Destination Fiordland
 FiordlandNZ.com
 Информация о Те-Анау

Города Новой Зеландии